Арачич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Арачич, Вукоман (1850—1915) — сербский военный деятель, генерал-майор (1913).
 Арачич, Вуле (1924—1944) — югославский сербский подпольщик.
 Арачич, Илия (род. 1970) — хорватский футболист.